Мхитар ():
 Мхитар Айриванеци — армянский историк, книжник, поэт, педагог XIII века
 Мхитар Анеци — армянский историк и церковный деятель XII—XIII веков
 Мхитар Гераци — выдающийся армянский врачеватель XII века
 Мхитар Гош — армянский мыслитель, литературный и общественный деятель, богослов и священник
 Мхитар Саснеци — армянский богослов, педагог, церковный деятель XIII—XIV веков
 Мхитар Севастийский — основатель ордена мхитаристов
 Мхитар Скевраци — армянский писатель, богослов, крупный церковный деятель XIII века